Volodymyr Fedorovytch Mountian (en  en ), né le  à Kotovsk dans l'oblast d'Odessa, est un footballeur ukrainien et milieu de terrain du Dynamo Kiev et de l'équipe d'URSS (49 sélections et 7 buts entre 1968 et 1976).

Biographie 

Il fut quart de finaliste de la coupe du monde 70 au Mexique et finaliste de l'Euro 1972 contre la RFA.

Il passa presque toute sa carrière au "Dynamo" de Kiev (1963 - 1977). Il ne joua qu'une année au SKA de Kiev (1980).

Il fut élu meilleur joueur d'URSS en 1969 par l'hebdomadaire "Football".

Après sa carrière de joueur, il devint entraîneur pour de nombreux clubs et équipes :

 SKA de Kiev : 1981 - 1983.
 "Kosfaba" d'Antananarive (Madagascar) : 1986 - 1988.
 Equipe olympique d'Ukraine : 1992 - 1994.
 Equipe nationale de Guinée : 1994 - 1998.
 "Tcherkassy" de Tcherkassy : 1998.
 "Orion" de Kiev : 1999.
 Tavria Simferopol : 2000.
 "Obolon" de Kiev : 2001.
 Alania Vladikavkaz (Russie) : 2002.
 Krivbass de Krivoï Rog : 2003 - 2004.
 Vorskla de Poltava : 2004 - 2005.

Statistiques

Palmarès 
 Dynamo Kiev
 Champion d'Union soviétique en 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 et 1977.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1966 et 1974.
 Vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1975.

Liens externes 
 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance en septembre 1946
Footballeur international soviétique
Footballeur ukrainien
Joueur du Dynamo Kiev
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur ukrainien de football
Entraîneur du Tavria Simferopol
Entraîneur de l'Alania Vladikavkaz
Entraîneur du Vorskla Poltava
Sélectionneur de l'équipe d'Ukraine de football
Sélectionneur de l'équipe de Guinée de football
Personnalité ukrainienne née d'un parent roumain